Dallasaurus turneri — вид вымерших пресмыкающихся семейства мозазавров, единственный в роде Dallasaurus.

Этимология 
Род назван по месту обнаружения ископаемых остатков. Видовое название дано в честь Вана Тёрнера, который обнаружил первые экземпляры вида.

Описание 
Примитивный, похожий на ящериц мозазавр длиной около одного метра. Конечности удлиненные. Задние зубы верхней челюсти сильно загнуты назад. Общее число хвостовых позвонков составляет 73.

Распространение 
Найден в округе Даллас штата Техас в США в отложениях туронского яруса верхнего мела возрастом 92 млн лет.

Примечания 

Мозазавры
†
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2005 году
Тёрнер, Ван